Сантијаго Милтепек има више значења:

 Општина Сантијаго Милтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Милтепек (Сантијаго Милтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику